Estádio 1.º de Maio (Braga), em Portugal
Estádio Primeiro de Maio (São Bernardo do Campo), no Brasil
Estádio Primeiro de Maio Rungrado, na Coreia do Norte

Primeiro de Maio